Le Temple egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2001–2014 Guy-Alain Delugin
2014–2020 Jean-Luc Pallin

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései